Niemcy:
 Pappenheim – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen

Osoby:
 Artur Pappenheim (1870-1916) – niemiecki lekarz
 Bertha Pappenheim (1859-1936) – austriacka sufrażystka, pacjentka Freuda (znana jako Anna O.)
 Else Pappenheim (1911-2009) – austriacko-amerykańska psychiatra i neurolog
 Martin Pappenheim – austriacki neurolog i psychiatra
 Gottfried Heinrich von Pappenheim (1594-1632) – dowódca niemiecki z czasów wojny trzydziestoletniej
 Jenny von Pappenheim (1811-1890) – niemiecka pisarka